Paul Römer (Amsterdam, 2 april 1928 – Hilversum, 30 oktober 2007) was een Nederlands cameraman en televisieregisseur.

Paul Römer was de tweelingbroer van acteur Piet Römer. Hij was vanaf 1959 als cameraman werkzaam voor het televisieprogramma Sport in Beeld. Kort daarna promoveerde hij tot regisseur van sportreportages voor Sport in Beeld en later Studio Sport. Hij was onder meer betrokken bij biljarten, voetbal en paardensport en evenementen als de TT Assen en de wereldkampioenschappen voor vierspannen. Hij werkte veelal samen met verslaggever Hans Eijsvogel. Paul Römer was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul Römer ging in 1993 met pensioen. Hij overleed op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longaandoening.

Stamboom van de artiestenfamilie Römer 

Nederlands cameraman
Nederlands televisieregisseur